

Lieux, peuples et langues 
 Les Bonan, groupe ethnique du Gansu et du Qinghai dans le nord-ouest de la Chine ;
 Le bonan, langue des Bonan ;
 Bönan, localité de la commune de Gävle, dans le comté de Gävleborg, en Suède.

Personnalités 

  (né en 1937), mathématicien français ;
 Jean-Denis Bonan (né en 1942), réalisateur, plasticien et écrivain français.